А́лберт Стью́арт Мик (; 1871—1943) — английский натуралист и зоолог-коллекционер птичьих шкур и насекомых, а также продавец птичьих перьев. Тесно сотрудничал с Уолтером Ротшильдом и Эрнстом Хартертом. Для музея естественной истории в Тринге он собрал самую большую коллекцию птичьих шкурок и насекомых на начало XX века. В некоторых публикациях встречается ошибочное обозначение имени Alfred S. Meek.

Биография 
Мик родился в семье торговца предметами естественной истории в Лондоне. В 1894 году Уолтер Ротшильд принял его на должность собирателя птиц и насекомых в зоологический музей. Сначала Мик начал собирать в Англии, а затем объехал за короткое время Австралию, Соломоновы Острова, Новую Гвинею и Бугенвиль, где он обнаружил несколько новых таксонов птиц, в том числе вид воронов Corvus meeki. В 1904 году он посетил остров Шуазёль, где собрал последние 4 экземпляра вымершего сегодня хохлатого толстоклювого голубя (Microgoura meeki). Во время экспедиции в Новую Гвинею в 1906 году Мик добыл типовой экземпляр птицекрылки королевы Александры (Ornithoptera alexandrae), самой большой известной дневной бабочки мира.

Мик был экспертом по перьям птиц Тихоокеанского региона. В 1913 году во время своего визита к папуасам он обратил внимание, что только для центральной части головного украшения вождя были использованы перья более 23 убитых птиц (в частности, райских птиц).

Коллекция птичьих шкур и насекомых Мика принадлежит к наиболее выдающимся экспонатам Музея естествознания в Лондоне. Другая часть его коллекции, которую Уолтер Ротшильд вынужден был продать в 1930-е годы, хранится в Американском музее естественной истории.

Эпонимы 
Несколько таксонов птиц были названы в честь Мика, в том числе хохлатый голубь Мика (Microgoura meeki), украшенный лори Меека (Charmosyna meeki), дятловый попугайчик Меека (Micropsitta meeki), Corvus meeki, тагульская белоглазка (Zosterops meeki), адмиралтейская иглоногая сова (Ninox meeki) и желтоватый тимелиевый медосос (Ptiloprora meekiana).

Сочинения 
 Albert S. Meek, A Naturalist in Cannibal Land, 1913, Fischer Unwin, London

Примечания

Литература 
 Rothschild, Miriam 1983. Dear Lord Rothschild: Birds, butterflies and history. Balaban, Philadelphia.
 Rothschild, Walter, & Ernst Hartert. 1913. List of the collections of birds made by Albert S. Meek in the lower ranges of the Snow Mountains, on the Eilanden River, and on Mount Goliath during the years 1910 and 1911. Novitates Zoologicae 20:473-527. Notes on Lepidoptera collected by Albert S. Meek in Irian Jaya during 1910 and 1911, including descriptions of localities
 Barbara & Richard Mearns, The Bird Collectors, Academic Press, 1998, ISBN 0-12-487440-1

Ссылки 
 Биография Алберта Стьарта Мика (анг.; PDF; 3,66 MB)

Орнитологи Великобритании
Энтомологи Великобритании
Умершие 1 октября